Aernout van der Neer (1603-1677), peintre néerlandais 
Eglon van der Neer (1643-1703), peintre néerlandais, fils du précédent